Суперкубок Молдови з футболу 2019  — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 березня 2019 року між чемпіоном Молдови Шерифом та володарем кубка Молдови клубом Мілсамі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2019
Молдова
Березень 2019
2019 у Молдові